Unia Demokratyczna, een Poolse politieke partij
 Universitair docent
 Koninklijke UD, een sportvereniging uit Deventer